USS Tucker je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tucker (DD-57) 
 USS Tucker (DD-374)

Tucker